Баламутівська сільська рада — назва окремих колишніх сільських рад в Україні та Українській РСР

 Баламутівська сільська рада — Житомирська область, Ружинський район
 Баламутівська сільська рада — Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Баламутівська сільська рада — Чернівецька область, Заставнівський район